Соревнования по бегу на 100 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27, 28 и 29 августа.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Результаты 

Время указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

 Q - квалифицирован по месту в забеге
 q - квалифицирован по времени
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд
 WR - мировой рекорд

Предварительный раунд 

Четыре забега предварительного раунда прошли утром 27 августа. Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попали в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё четыре участницы, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Четвертьфинал 

Первые три спортсменки из каждого забега (Q) и следующие три, показавшие лучшее время среди остальных участниц (q), прошли в полуфиналы.

Полуфиналы 
Первые две спортсменки из каждого забега (Q) и следующие две, показавшие лучшее время среди остальных участниц (q), прошли в финал.

Финал

Ссылки 
 Бег на 100 метров на сайте ИААФ

Бег 100 метров (женщины)
Бег на 100 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике